McPhillips ist der Familienname folgender Personen:

 Cian McPhillips (* 2002), irischer Mittelstreckenläufer
 Jack McPhillips (1910–2004), australischer Gewerkschafter und Politiker
 Paul McPhillips (* 1971), schottischer Snookerspieler